Spanskrør kan betyde flere forskellige ting:
 Spanskrør (afstraffelsesmiddel) - en pind, der tidligere blev brugt i skoler til at straffe elever
 Spanskrør (dessert) - også kaldet Churro, en aflang spansk doughnut